Los siguientes teoremas, atribuidos a Joseph Louis Lagrange, se conocen con la denominación Teorema de Lagrange:

 Teorema de Lagrange (teoría de grupos), teorema que relaciona el orden de un grupo finito  (su número de elementos) con el orden de cualquiera de sus subgrupos.
 Teorema de Lagrange (teoría de números), permite expresar la solución general de la ecuación diofántica  (solución propuesta por Joseph-Louis de Lagrange en 1767).
 Teorema de Lagrange, también conocido como teorema del valor medio, o teorema de los incrementos finitos, o teorema de Bonnet-Lagrange, teorema fundamental del cálculo integral, que señala las propiedades de las funciones derivables en un determinado intervalo (resultado teórico muy importante, pues es usado muy reiteradamente para demostrar otros teoremas). 
 Teorema de los cuatro cuadrados de Lagrange, también conocido como la conjetura de Bachet, y que Joseph Louis Lagrange demostró en 1770.